Ivan Babikov (ur. 4 lipca 1980 w Syktywkarze, ZSRR, jako Iwan Siergiejewicz Babikow, ros. Иван Сергеевич Бабиков) – rosyjski biegacz narciarski, od sezonu 2007/08 roku reprezentujący Kanadę.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ivan Babikov pojawił się 30 grudnia 2001 roku w Krasnogorsku, gdzie w zawodach FIS Race zajął 28. miejsce na dystansie 30 km techniką dowolną. W Pucharze Świata zadebiutował 10 grudnia 2005 roku w kanadyjskim Vernon, zajmując 14. miejsce w biegu łączonym na 20 km. Tym samym Babikov już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Reprezentant Rosji został co prawda zgłoszony do startu w zawodach PŚ w Kawgołowie 4 stycznia 2003 roku, ale ostatecznie nie wziął w nich udziału. Jak dotąd jego najlepszym wynikiem w zawodach tego cyklu jest czwarta pozycja w biegu na 15 km stylem dowolnym, którą wywalczył 15 grudnia 2005 roku w Canmore. W klasyfikacji generalnej PŚ najlepiej wypadł w sezonie 2009/2010, kiedy zajął 23. miejsce. Jako reprezentant Rosji wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku i rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Sapporo. Jego najlepszymi wynikami na tych imprezach były odpowiednio 13. miejsce w biegu łączonym oraz 45. miejsce na dystansie 50 km techniką klasyczną. W barwach Kanady był między innymi piąty w sztafecie na mistrzostwach świata w Libercu w 2009 roku, a jego najlepszym wynikiem indywidualnym na MŚ jest piętnaste miejsce w biegu łączonym na 30 km zajęte podczas mistrzostw świata w Oslo w 2011 roku. W międzyczasie wystąpił na igrzyskach w Vancouver, zajmując między innymi piątą pozycję w biegu łączonym na 30 km i ósmą w biegu na 15 km stylem dowolnym. Babikov dwukrotnie stawał na podium etapów cyklu Tour de Ski: w trzeciej edycji zwyciężył w 9 km podbiegu na Alpe Cermis, a w siódmej edycji na tej samej trasie był drugi. Siódmą edycję Tour de Ski Ivan Babikov ukończył na wysokim, siódmym miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Babikov nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Sportowcy rosyjskiego pochodzenia
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980